Королевские военно-воздушные силы Омана () — один из видов вооружённых сил Султаната Омана.

История 

Королевские военно-воздушные силы Омана были сформированы с помощью британской военной техники и персонала в марте 1959 года и назывались Военно-воздушные силы султаната Оман (). Первоначально весь авиапарк состоял из двух невооружённых самолётов . Первым самолётом с вооружением на борту стал .

В 1968 году военно-воздушные силы получили первые самолёты с реактивным двигателем  (24 тренировочных и один лёгкий ударный самолёт для борьбы с повстанцами мухафазе Дофар).

Во второй половине 1970-х годов продолжились закупки различных реактивных самолётов.

В 1990 году Военно-воздушные силы султаната Оман были преобразованы в Королевские военно-воздушные силы Омана.

В 2005 году начались поставки самолётов F-16. Так же военно-воздушные силы Омана планируют закупить 24 самолёта Еврофайтер Тайфун для замены самолётов SEPECAT Jaguar.

Пункты базирования 
 Авиабаза Тумраит
 Авиабаза Масира
 Авиабаза Сееб
 Авиабаза Салала
 Авиабаза Аль-Мусанаа
 Авиабаза Хасаб

Боевой состав 
Сведения о боевом составе королевских ВВС Омана приведены по данным журнала Air Forces monthly за Ноябрь 2009 года.

Техника и вооружение 

Данные о технике и вооружении ВВС Омана взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Авиационное вооружение:
Приведенные цифры относятся к числу закупленных
• 330 AIM-9J/P Sidewinder — УР «воздух-воздух» малой дальности (по IISS имеются и AIM-9M; по Jane’s с 1991г поставлены 96 AIM-9L)
• 70 R-550 Magic — УР «воздух-воздух» малой дальности
• BL-755 — кассетные бомбы

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков

Примечания

Ссылки 
 Пресс-релиз Министерства информации Омана о Вооружённых силах Омана
 Центр АСТ, Характеристика рынка вооружений Омана, Март — Апрель 2008

См. также 

Вооружённые силы Омана
Оман